Менди () — город в центральной части Папуа — Новой Гвинеи. Административный центр провинции Саутерн-Хайлендс.

Общая информация 
Город расположен в долине реки Менди, на высоте 1849 м над уровнем моря. Автомобильная дорога связывает Менди с городом Маунт-Хаген. Вблизи Менди имеются чайные и кофейные плантации.

В 2000 году в Менди вспыхнули конфликты на племенной почве; в результате столкновений несколько десятков человек были убиты.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 56 055 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Папуа — Новой Гвинеи
Саутерн-Хайлендс